Mattalia è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente piemontese, è presente prevalentemente nel cuneese.

Potrebbe derivare da alcuni toponimi, tra cui le borgate Mattalia di Celle di Macra e Elva, oppure dal prenome Matteo.

In Italia conta circa 200 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani